Kierunek Księżyc – popularnonaukowa książka autorstwa Alana Sheparda i Duke'a Slaytona. 
 Kierunek Księżyc – szesnasty album komiksowy o przygodach Tintina i jego psa, Milusia.
 Kierunek Księżyc –  amerykański film z 1950 roku w reżyserii Irvinga Pichela.